Оттока́р () — середньовічне німецьке чоловіче ім'я; походить від давньогерманського імені Одовакар (), Авдовакар (Audovacar), Одоакр (Odoacer); чеська форма — Отакар (), Отокар (Otokar).

Оттокар 
 Оттокар I — король Богемії.
 Оттокар II — король Богемії.
 Оттокар I (маркграф) — маркграф штрийський.
 Оттокар II (маркграф) — маркграф штрийський.
 Оттокар III (маркграф) — маркграф штрийський.
 Оттокар IV (герцог) — герцог штрийський.
 Оттокар Чернін

Отакар 
 Отакар Шевчик
 Отакар Гржімали
 Отакар Бржезіна
 Отакар Ярош
 Отакар Гостинський

Отокар 
 Отокар Йосипович Шпергль
 21270 Отокар

Німецькі імена